Saps-Cola war eine aus Deutschland stammende Bio-Cola-Marke und wurde 1998 von der Brauerei Neumarkter Lammsbräu auf den Markt gebracht.

Honey Saps Cola war eine koffeinfreie Fruchtsaftmischung. Sie bestand aus Mineralwasser der Saps-Quelle, gemischt mit Holunder- und Zitronensaft, Karamell und natürlichem Aroma. So wurde versucht, auch ohne Zusatz von Koffein einen typischen Cola-Geschmack zu erreichen. 

Honey Saps Cola belegte im Jahr 1998 auf der BIOFACH den zweiten Platz bei der Wahl zum Produkt des Jahres. Außerdem war die Saps-Cola nach einer Marktbefragung im gleichen Jahr die erfolgreichste Neueinführung im Naturkostmarkt.

Mit Beginn des Jahres 2013 wurden die Saps-Cola-Produkte vom Hersteller eingestellt.

Siehe auch 
 Liste von Cola-Marken

Coffeinhaltiges Erfrischungsgetränk
Getränk (Deutschland)